Крістін Гульдбрандсен (;  , Берген, Норвегія) — співачка, яка відома на міжнародному рівні тим, що була норвезькою учасницею пісенного конкурсу Євробачення 2006 року. У Скандинавії вона випустила три альбоми: Surfing in the Air, Moments та Christine. Новий альбом «Colors» вийшов 8 квітня 2011 року. Співає переважно норвезькою, датською та англійською мовами.

Біографія

Раннє життя 
Гульдбрандсен почала співати у місцевому церковному хорі у віці трьох років; у 13 років її відкрив Кджетил Флюдж. У 15 років у 2000 році вона співала «Kulturbyåpningen» у Бергені; серед глядачів була Sony Music Entertainment, яка дала Гульдбрандсен першу звукозаписну угоду після виступу. Контракт став результатом відданого часу та роботи з К'єтіл Флюге, Атле Гальстенсеном та Ерлендом Фауске в бергенській студії Sounds Familiar. У 2001 році 16-річна Гульдбрандсен написала свою першу пісню «Fly Away» - данину поваги своєму батькові, який щойно помер.

2003 рік 
Дебютний альбом Гульдбрандсена «Surfing in the Air» досяг успіху в Норвегії, а згодом був виданий у Фінляндії. Альбом було продано 30000 примірників, і вона отримала золоту платівку.  Пісня «Surfing in the Air» стала радіохітом, підтриманим кліпом. Після цього випуску вона отримала нагороду Karoline-Prisen, присуджену молодому артисту, який поєднує школу з музичною кар'єрою. Інші пісні з її дебютного альбому включали «The Far End», який увійшов до топ-40 Norsktoppen під номером 22, і «Fly Away», який увійшов до Міжнародного конкурсу пісенників (ISC) і фінішував у півфіналі з 350 іншими піснями з 11000 пісень з усього світу. 

У січні 2004 року Гульдбрандсен та її команда розпочали роботу над її другим альбомом; того грудня вийшов « Moments». Він увійшов до офіційного норвезького альбому VG-lista Topp 40 ;  пісня «Через тебе» увійшла до топ-40 Norsktoppen під номером 26.

2006 рік 
У 2006 році Гульдбрандсен представляла свою країну на пісенному конкурсі Євробачення 2006 року в Афінах, Греція, після виграшу Гран-прі Мелоді 2006 року. Норвезькою добіркою була скандинавська народна пісня «Alvedansen» (Танець ельфів) - єдина з 18 записів з норвезькими текстами. Теа Тунос Браттенг супроводжувала її на сцені, граючи на типовому норвезькому скрипковому інструменті гардингфеля. Гульдбрандсен потрапила на 14 місце серед 24 фіналістів.

Вона також співала у Гран-прі Норвегії Melodi 2007 в Осло Спектрум (5 місце в таблиці норвезьких радіостанцій) та новою версією Alvedansen. Особливістю цього виступу було те, що Гульдбрандсен вилетіла на сцену і мала на сцені шість танцюристів.

9 січня 2008 року хіт Гульдбрандсен «Alvedansen» нарешті вийшов в англійській версії «Elf Dance» у перекладі Ендрю Бойла.

2007 рік 
5 лютого 2007 року вона випустила свій третій студійний альбом під назвою «Christine», її найособистіший альбом і перший, який вона створила спільно. Вона співавтор усіх 10 пісень, окрім однієї традиційної норвезької народної мелодії; була також включена нова, вдосконалена версія «Альведансена». Стилі пісень варіювались від стриманих балад з хором та фортепіано до насичених кольорових звукових пейзажів. Норвезькі ЗМІ добре відреагували на це видання; більшість журналів давали йому чотири- і навіть п’ятизіркові оцінки.

2008 рік 
У вересні 2008 року Гульдбрандсен зобразила Козетту у фільмі «Козетта »у 100 виставах у Бергені, Норвегія. До прем'єри було продано 35 000 квитків.  Лише через три тижні після ночі відкриття цей мюзикл зазнав величезного успіху. Всі квитки на мюзикл були розпродані, а Гульдбрандсен та решта ансамблю також виступили у новорічну ніч. Зараз понад 42000 людей бачили Les Misérables на національній сцені «Національна сцена» в Бергені. Відгуки були надзвичайно позитивними, а газети дали хороші музичні відгуки (6/6 у BA, 5/6 у VG та 5/6 у Dagbladet ). Цей мюзикл став першим акторським виступом Гульдбрандсен. 

Гульдбрандсен також приєдналася до ісландської компанії NAVIA. Пісня «We Can Fly» - це проект від Navia. Її співають Гульдбрандсен (Норвегія), Джиппу (Фінляндія), Джулі Бертелсен (Данія), Ліза Верліндер (Швеція), Дізелла Ларусдаттір (Ісландія) та африканська співачка Юсу N 'Тука. Їх відправляють на місію зробити щось завдяки силі музики. Представляючи різні музичні жанри, вони виступають індивідуально та спільно в рамках проекту NAVIA. Вони поділяють відданість справі змін у дусі NAVIA, який створив між ними зв'язок дружби. 

27 грудня 2008 року Гульдбрандсен виступила на концерті «Tribute to Madonna», присвяченому одній з найбільших зірок світу, Мадонні. Гульдбрандсен об'єдналася з іншими популярними артистами, такими як Елізабет Моберг, Тіне Тауле та Торхільд Сівертсен.

2009 рік 
У травні взяла участь в Mostraspelet на Bømlo (розташований на західному узбережжі Норвегії). У неї була головна жіноча роль Вігдіс. Головну чоловічу роль зіграв актор і співак Сігурд Селе. Mostraspelet - це щорічна подія, яка показує деяку норвезьку історію. 100 акторів та оркестр із 40 музикантів допомогли Гульдбрандсен у ролі Вігдіс. Вона також поділилася місцем з Олександром Рибаком, переможцем Євробачення 2009 року з Норвегії. 

Гулдбрандсен заспівала у ролі запрошеного артиста у фільмі «Доріан Грей» Гаварда Лоте в естрадній баладі «Коли ми летимо». Альбом вийшов 31 серпня в магазинах та для завантаження. 

18 жовтня 2009 року Гульдбрандсен вперше виступила з норвезьким гуртом Nightingales. Це проект, який вона ініціювала з трьома іншими відомими молодими співаками в Норвегії: Каріан К'єрнс, Хелен Бьоксле та Хайді Рууд Еллінгсен. Концерт відбувся в Харейді (поблизу міста Олесунн) на північно-заході Норвегії.

Гульдбрандсен здійснила гастролі на південному заході Норвегії 4–12 грудня 2009 р .; вона та Сігурд Селе виконали деякі найвідоміші колядки, а також менш відомий матеріал. Концерти відбувалися в п'яти різних церквах Норвегії з музикантами, включаючи Відара Елдхольма (фортепіано), Томаса Даля (гітари), К'єтіла Флюге (бас) та переможця Євробачення 2009 року Олександра Рибака.

У грудні Гульдбрандсен повернулася з подорожі до Афганістану, де виступала для норвезьких, німецьких, шведських та американських солдатів, дислокованих у північній частині країни. Вона виступала з музикантами норвезьких сил (Forsvarets Musikkorps Vestlandet).

2010 рік 
Гульдбрандсен виступала на різноманітних зібраннях, ініційованих Ден Норске Сьоманськкіркен. Вона в основному виступала в Millenium Place, розташованому в олімпійському місті Вістлер під Ванкувером / зимовими Олімпійськими іграми 2010 року.

З вересня 2010 року до січня 2011 року Гульдбрандсен грала Марію в норвезькому «Звуку музики» . Еспен Хана зіграла чоловічу роль Джорджа фон Траппа. 

Гульдбрандсен була представлена як одна з багатьох виконавців альбому Bergensbølgene - Et Dykk I Bergens Pop- og Rockhistorie, де вона співає пісню «Telefonen» відомого норвезького співака / автора пісень Яна Еггума. У альбомі взяли участь декілька найвидатніших виконавців Бергена.

У грудні 2010 року Гульдбрандсен провела кілька різдвяних концертів з тенором Мадсом Белденом та Сігурдом Селе.

2011 рік 
Гульбрандсен випустила альбом Color у квітні 2011 року. Десять пісень в альбомі були складені і були написані текстами кількох людей, включаючи Гульбрандсена, К'єтіл Флюге, Ганса Петтера Аасеруда та Ейвінда Буене.

Альбоми, сингли та чарти

Альбоми

Сингли

Див. також 
 Конкурс пісні Євробачення 2006

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 
 Офіційний фанат Гульдбрандсена
 Слухайте кліпи з альбомів Гульдбрандсена 
 Слухайте "Алведансен"
 Англійська сторінка фанів Guldbrandsens 

Учасники Євробачення 2006
Представники Норвегії на Євробаченні
Сторінки з неперевіреними перекладами